Габукайское сельское поселение — муниципальное образование в составе Теучежского района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — аул Габукай.

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 2 821 проживающих в сельском поселении, 2 722 человек указали свою национальность:

Примечания 

Сельские поселения Адыгеи
Муниципальные образования Теучежского района